Змагання з плавання на дистанції 50 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбудуться 20 і 21 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 20 червня о 09:00 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 20 червня о 18:34 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 21 червня о 19:11 за місцевим часом.

Примітки 

50 метрів брасом (чоловіки)